Олексюк — фамилия.

 Олексюк, Алла Николаевна (1938—2016) — полный кавалер ордена Трудовой Славы.
 Олексюк, Дмитрий Георгиевич (1939—2005) — Герой Социалистического Труда.
 Олексюк, Ксения Максимовна (род. 2003) — российская футболистка.
 Олексюк, Лаврентий Денисович (1918—?) — Герой Социалистического Труда.
 Олексюк, Мирослав Миронович (uk; 1925—1998) — советский и украинский философ, директор Института современных наук АН УССР (1964—1973).
 Олексюк (Тудор), Степан Иосифович (1892—1941) — украинский писатель, публицист и коммунистический деятель.
 Олексюк, Тамила — советская гандболистка, чемпионка мира (1986), ЗМС.

См. также 
 Олексиюк
 Олексяк
 Алексюк